Klasa okręgowa (grupa piotrkowska) – jedna z czterech na terenie województwa łódzkiego klas okręgowych, stanowiąca pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą, a klasą A. Stanowi tzw. VI ligę w rozgrywkach krajowych.

Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie systemem kołowym. Zwycięzcy grupy uzyskują awans do IV ligi polskiej grupy łódzka, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do klasy A. Organizatorem rozgrywek jest Łódzki Związek Piłki Nożnej.

Zespoły piłkarskie pochodzą z powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego oraz  miasta Piotrków Trybunalski.

Ostatni zwycięzcy 
Zwycięzcy tej ligi w ostatnich latach (awans do IV ligi):
 2022 - Stal Niewiadów (awans po barażach uzupełniających do IV ligi, grupy łódzkiej uzyskał również wicemistrz Ceramika Opoczno)
 2021 - KS Paradyż
 2020 - Skalnik Sulejów
 2019 - Polonia Piotrków Trybunalski
 2018 - RKS Radomsko 
 2017 - Stal Niewiadów
 2016 - Ceramika Opoczno
 2015 - Zjednoczeni Bełchatów
 2014 - Polonia Piotrków Trybunalski
 2013 - Astoria Szczerców (awans do IV ligi, grupy łódzkiej uzyskał również wicemistrz LKS Mierzyn)
 2012 - Mechanik Radomsko
 2011 - Włókniarz Moszczenica
 2010 - Lechia Tomaszów Mazowiecki 
 2009 - Włókniarz Moszczenica
Od sezonu 2008/2009 klasa okręgowa stanowi szósty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.
 2008 - KS Paradyż (awans do IV ligi, grupy łódzkiej uzyskał również wicemistrz Ceramika Opoczno)
 2007 - Włókniarz Zelów
 2006 - Pilica Przedbórz
 2005 - Stal Niewiadów
 2004 - Concordia Piotrków Trybunalski
 2003 - Omega Kleszczów
 2002 - RKS II Radomsko
 2001 - Ceramika II Opoczno
 2000 - Ceramika Paradyż
 1999 - Woy Bukowiec Opoczyński

Sezon 2022/2023 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2021/2022 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2020/2021 

|rowspan=5 style="background-color:white;"|

|rowspan=7 style="background-color:white;"|

Sezon 2019/2020 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2018/2019 

|rowspan=9 style="background-color:white;"|

Sezon 2017/2018 

|rowspan=4 style="background-color:white;"|

|rowspan=6 style="background-color:white;"|

Sezon 2016/2017 

|rowspan=9 style="background-color:white;"|

Sezon 2015/2016 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=9 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Sezon 2012/2013 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2011/2012 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Sezon 2010/2011 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

Sezon 2009/2010 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

|rowspan=1 style="background-color:white;"|

Sezon 2008/2009 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2007/2008 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2006/2007 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2005/2006 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Sezon 2004/2005 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2003/2004 

|rowspan=8 style="background-color:white;"|

Sezon 2002/2003 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Przypisy 

Sport w województwie łódzkim
Piotrków Trybunalski